Рид, Крис (более известный под именами The Plastician и Plasticman; род. 1982) — британский музыкант, диджей и продюсер, специализирующийся на грайме и дабстепе.
 Рид, Крис (1989—2020) — японский фигурист американского происхождения.